Freberg steht für

 Stan Freberg (1926–2015), US-amerikanischer Komiker

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Buchenwald am Freberg
 Freberg Rocks